Ли́дия Ива́новна Тею́тина (1 октября 1945, Уэлен, Магаданская область, Чукотский автономный округ — 2012, Уэлен) — художник-гравёр, представитель чукотской художественной династии (Аромке — В. Эмкуль — Л. Теютина). Заслуженный художник РСФСР.

Биография 
Родилась в 1945 году в посёлке Уэлен в семье охотника на морского зверя и резчика Ивана Теютина и гравёра Веры Эмкуль. Внучка костореза Аромке.
Окончила 8 классов уэленской поселковой школы.

Первые уроки косторезного искусства получила от матери. С пятого класса посещала косторезный кружок, училась у Ивана Сейгутегина. В 1964 году пришла в Уэленскую косторезную мастерскую, училась у мастера-гравёра Галины Тынатваль.

В 1964—2002 годах работала в Уэленской косторезной мастерской, затем преподавала в уэленской школе.

Принимала участие в окружных, областных и республиканских выставках: «Советская Россия» (Москва, 1975), «По родной стране» (Москва, 1976), «Чукотско-эскимосская резьба и гравюра по кости» (Москва, 1977), «Советский Дальний Восток» (Владивосток, 1974; Чита, 1980) и выставках произведений народного искусства за рубежом.

Член Союза художников СССР. Заслуженный художник РСФСР.

Умерла в 2012 году в Уэлене.

Творчество

Ранние годы и зрелость 
Занимаясь резьбой по кости с отрочества и рано определившись с выбором профессии, Лидия Теютина месяц была в Уэленской косторезной мастерской в качестве ученицы, затем стала профессиональным гравёром. В середине 1970-х годов историк искусства Чукотки Т. Б Митлянская говорит о ней как о «сложившемся интересном мастере».

Ранние и зрелые работы Теютиной представляют сюжетные композиции на моржовых клыках, выполненные методом цветной гравировки. Сюжетами гравюр служили чукотские народные сказки и жизнь современной художнице Чукотки, персонажами были герои чукотского и эскимосского фольклора, охотники и оленеводы, дети, полярные животные.

Согласно автопризнанию, «большую и сложную композицию» художница представляла себе «сразу, целиком», рисунок начинал наноситься ею с широкой части клыка, постепенно заполняя всю поверхность.

По оценке Т. Б. Митлянской, Теютина «унаследовала от матери энергичный, крупный рисунок, мастерство композиции, умение ритмично и красиво расположить изображение по всей протяжённости моржового клыка».

Характерными особенностями работ гравёра искусствоведы называют «оригинальность композиции», «твёрдо очерченный контур», «крупный, экспрессивный рисунок», отмечается также важная роль цвета в гравюрах.

Поздние годы 
В последние годы жизни художница обратилась к образам антропоморфных «мухоморовидных» существ, связанным с культом галлюциногенных грибов («В стойбище мухомора», «В стойбище мухоморов»). Эти гравюры Теютиной послужили основанием для возникновения у историков искусства Чукотки «рабочей гипотезы о существовании в духовной культуре чукчей и, вероятно, эскимосов неких устойчивых „архетипов“, связанных с представлениями о „людях-мухоморах“».

Отмечая отсутствие стилистической общности созданных Л. Теютиной «„мухоморных“ образов» с древними Пегтымельскими петроглифами, исследователи Е. П. Батьянова и М. М. Бронштейн указывают на совпадение «ряда ключевых компонентов в обеих группах изображений». При этом исследователями не исключается возможность влияния на художницу посвящённых петроглифам Пегтымеля публикаций и возникновение «„мухоморных“ образов» как дани «моде на „искусство для туристов“».

Наследие 
Работы Лидии Теютиной находятся в Государственном музее Востока, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Магаданском областном краеведческом музее, музейном центре «Наследие Чукотки» (Анадырь), Дирекции выставок Художественного фонда Российской Федерации, Галерее арктического искусства (, Берн), музее Уэленской косторезной мастерской и других.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художницы XX века
Художницы СССР
Члены Союза художников СССР
Уэленская косторезная мастерская